Das Tennis Masters Madrid 2003 war ein Tennisturnier, welches vom 13. bis 19. Oktober 2003 in Madrid stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das achte von neun Turnieren der ATP Masters Series.

Der Vorjahressieger Andre Agassi startete in diesem Jahr nicht bei dem Turnier. Im diesjährigen Finale besiegte der Setzlistenerste Juan Carlos Ferrero den ungesetzten Chilenen Nicolás Massú mit 6:3, 6:4, 6:3. Er gewann den 11. Titel seiner Karriere. Im Doppel waren Mahesh Bhupathi und Maks Mirny erfolgreich, im Vorjahr verloren sie noch im Finale. Sie schlugen die Paarung aus Wayne Black und Kevin Ullyett mit 6:2, 2:6, 6:3. Bhupathi gewann damit seinen 31. und Mirny seinen 19. Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 gesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.200.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.450.000 Euro. Das Finale wurde im Best-of-Five-Format gespielt.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 11. bis 12. Oktober 2003 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 16 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 12 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 14 kB)

ATP Tour 2003
Tennisturnier in Madrid